Colombia, een Zuid-Amerikaans land
 Colombia (Huila), een gemeente in het Colombiaanse departement Huila
 Colombia (metrostation) van de metro van Madrid
 Colombia (wielerploeg), wielerploeg
 Hr.Ms. Colombia (1941), een Nederlands passagiersschip
 Colômbia, een Braziliaanse gemeente

Zie ook 
 Columbia (doorverwijspagina)